Liceu (port./katalan./rum. für: Lyzeum) steht für:

 einen Schultyp im portugiesischen, brasilianischen und rumänischen Schulsystem, entspricht dem Gymnasium
 Gran Teatre del Liceu, Theater in Barcelona
 Conservatori Superior de Música del Liceu (Conservatori del Liceu), Hochschule für Musik in Barcelona
 Liceu (Metro Barcelona), Tunnelstation der Metro Barcelona